49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике 2019 года прошёл с 4 по 13 октября 2019 года в городе Штутгарт в Hanns Martin Schleyer Halle под эгидой FIG.

На чемпионате были разыграны квоты на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Призёры соревнований

Программа соревнований

Результаты

Мужчины

Командное многоборье

Личное многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Женщины

Личное многоборье

Командное многоборье

Разновысокие брусья

Бревно

Вольные упражнения

Опорный прыжок

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты

2019
Спортивная гимнастика
Международные спортивные соревнования в Штутгарте
Чемпионаты мира в 2019 году